Condado de Quitman es el nombre de dos condados en los Estados Unidos;

 Condado de Quitman (Georgia)
 Condado de Quitman (Misisipi)